FIM Scandinavian Speedway GP był dziesiątą imprezą w sezonie 2012 z cyklu Grand Prix. Zawody odbyły się 8 września 2012 na stadionie G&B Stadium w Målilla, Szwecja. Zwycięzcą został Tomasz Gollob, pokonując w finale Chrisa Holdera, Antonio Lindbäcka i Nickiego Pedersena.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Thomasa H. Jonassona. Zawodnikami rezerwowymi byli: Kim Nilsson i Linus Sundström.

Do turnieju wraca Jarosław Hampel po trzech miesiącach przerwy z powodu kontuzji.
Kolejną szansę na starty dostał Martin Vaculík, zastępując kontuzjowanego Kennetha Bjerre.
 (7)  Kenneth Bjerre → (19)  Martin Vaculík
Losowanie pozycji startowych odbyło się 7 września.

Wyniki

Bieg po biegu 
 Sajfutdinow, B.Pedersen, Holder, Crump
 Lindgren, Andersen, Vaculik, Jonasson
 Ljung, N.Pedersen, Lindbaeck, Harris
 Gollob, Hancock, Hampel, Jonsson
 Sajfutdinow, Vaculik, Jonsson, N.Pedersen (w)
 Crump, Harris, Lindgren, Hampel
 Hancock, Andersen, Ljung, B.Pedersen
 Lindbaeck, Holder, Gollob, Jonasson
 Gollob, Lindgren, Sajfutdinow, Ljung
 Lindbaeck, Crump, Vaculik, Hancock
 N.Pedersen, Hampel, Jonasson, B.Pedersen
 Holder, Harris, Andersen, Nilsson
 Lindbaeck, Hampel, Sajfutdinow, Andersen
 Jonasson, Crump, Ljung, Sundstroem
 Gollob, B.Pedersen, Harris, Vaculik
 Lindgren, N.Pedersen, Holder, Hancock
 Hancock, Sajfutdinow, Jonasson, Harris
 Gollob, N.Pedersen, Crump, Andersen
 Lindbaeck, B.Pedersen, Lindgren, Nilsson
 Holder, Vaculik, Hampel, Ljung
 Półfinały:
 Lindbaeck, N.Pedersen, Sajfutdinow, Hancock
 Holder, Gollob, Lindgren, Crump
 Finał:
 Gollob, Holder, Lindbaeck, N.Pedersen

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Bibliografia 
 SportoweFakty.pl

Skandynawia
2012
2012 w Szwecji